Miejscowości w USA:
 Freeman – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Freeman – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Freeman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford

Gminy w USA:
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Freeman (ang. Freeman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Freeman (ang. Freeman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford

Osoby:
 Adam Freeman-Pask – brytyjski wioślarz
 Alice Freeman – brytyjska wioślarka
 Bernard Freeman (Bun B) – amerykański raper
 Betty Freeman – amerykańska filantropka i fotograf
 Cathy Freeman – australijska lekkoatletka
 Clint Freeman – australijski łucznik
 Emily Freeman – brytyjska lekkoatletka, sprinterka
 James Darcy Freeman – australijski duchowny katolicki, kardynał
 Jennifer Nicole Freeman – amerykańska aktorka
 Joan Leslie Freeman – aktorka amerykańska
 Kris Freeman – amerykański biegacz narciarski
 Martin Freeman – brytyjski aktor
 Matt Freeman – amerykański basista punkowy
 Michelle Freeman – jamajska lekkoatletka
 Morgan Freeman – aktor
 Myra A. Freeman – działaczka państwowa Kanady
 Noel Freeman – australijski lekkoatleta
 Paul Freeman − amerykański producent filmowy
 Railton Freeman – brytyjski wojskowy, członek Brytyjskiej Unii Faszystów
 Roger Freeman – brytyjski polityk
 Ron Freeman – amerykański lekkoatleta
 Séamus Freeman – irlandzki pallotyn, biskup
 Theodore Freeman – astronauta amerykański, kapitan lotnictwa (USAF)
 Toney Freeman − profesjonalny amerykański kulturysta
 Walter Freeman – amerykański lekarz, neurochirurg

Postacie fikcyjne:
 Gordon Freeman, z serii gier Half-Life
 Matt Freeman – postać z Ksiąg Pięciorga

Inne:
 (4159) Freeman – planetoida z pasa głównego asteroid
 Freeman Street – stacja metra nowojorskiego